Montagnac (Gard) – comune francese
 Montagnac (Hérault) – comune francese